Ellendale ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Ellendale (Delaware), im Sussex County
 Ellendale (Louisiana), im Terrebonne Parish
 Ellendale (Minnesota), im Steele County
 Ellendale (Nevada), im Nye County – nicht mehr existent
 Ellendale (North Carolina), im Alexander County
 Ellendale (North Dakota), im Dickey County
 Ellendale (Oregon), im Polk County
 Ellendale (Tennessee), im Shelby County
 Ellendale (Virginia), im Smyth County

in Australien:
 Ellendale (Tasmanien)

in Südafrika:
 Ellendale (Südafrika)

im NRHP gelistete Objekte:
 Ellendale Opera House Block, in Ellendale, North Dakota, ID-Nr. 92000354
 Ellendale State Forest Picnic Facility, in Ellendale, Delaware, ID-Nr. 91000913

Siehe auch:
 Ellendale Township